Deidra Dionne – ex sciatrice freestyle canadese
 Gemelle Dionne – gemelle omozigote canadesi
 Gilbert Dionne – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Karen Dionne – scrittrice statunitense
 Marcel Dionne – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Mohammed Dionne – politico senegalese